1478 км — остановочный пункт Башкирского региона Куйбышевской железной дороги на линии Уфа — Абдулино в селе Шафранове Альшеевского района Республики Башкортостан.

Примечания  

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Альшеевского района